— город на северо-западе Вьетнама, столица провинции Дьенбьен.

История 
13 марта — 7 мая 1954 года близ Дьенбьенфу произошла «битва при Дьенбьенфу» — решающее сражение между вьетнамцами и французами, положившее начало процессу деколонизации Индокитая.

Климат

Население 
Население Дьенбьенфу на 2017 год составляло 73 000 человек. Большинство населения составляет народ тай, около трети — вьеты, остальную часть — хмонги, сила и другие.

Транспорт 
Автомобильная трасса 12 соединяет Дьенбьенфу с Лайтяу, центром одноимённой провинции.

В городе есть аэропорт, из которого Vietnam Airlines выполняет рейсы в Ханой.

Примечания

См. также 
 Дьенбьенфу (фильм, 1992)

Города провинциального подчинения Вьетнама